Frederick Tweedie (1877-1943), homme politique canadien ;
 Jill Tweedie (1936-1993), écrivaine, journaliste, chroniqueuse et féministe britannique ;
 Lemuel John Tweedie, homme politique canadien ;